Yarborough ist der Familienname folgender Personen:

 Cale Yarborough (* 1939), US-amerikanischer Rennfahrer
 Emmanuel Yarborough († 2015), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Sportler und Schauspieler
 Ralph Yarborough (1903–1996), US-amerikanischer Politiker (Texas)
 William P. Yarborough (1912–2005), US-amerikanischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Earl of Yarborough
 Yarbrough